Die Abfahrt der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 12. Februar um 11:00 Uhr Ortszeit im Jeongseon Alpine Centre ausgetragen.

Da die Slowenin Tina Maze und die Schweizerin Dominique Gisin zeitgleich die Ziellinie überquerten wurden zwei Goldmedaillen vergeben und keine Silbermedaille. Bronze gewann die Landsfrau von Gisin Lara Gut.

Die Piste war 2,713 Kilometer lang mit einem Höhenunterschied von 790 Metern. Die Goldmedaillengewinnerinnen hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 96,158 km/h.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Abfahrt Frauen
Frauenskiwettbewerb